Dov Alfon (né en 1961), journaliste et écrivain franco-israélien ;
 Estrella Alfon (1917-1983), écrivaine et dramaturge philippine d'expression anglaise ;
  (), peintre en Espagne.

Voir aussi